Сахали́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сахалинская улица — улица во Владивостоке.
 Сахалинская улица — улица в Москве.
Сахалинская улица — улица в Самаре. 
 Сахалинская улица — улица в Саранске.
 Сахалинский переулок — улица в Томске. 
 Сахалинская улица — улица в Тюмени.
 Сахалинская улица — улица в Южно-Сахалинске.

Украина 
 Сахалинская улица — улица в Днепре.
 Сахалинская улица — улица в Донецке.
 Сахалинская улица — улица в Запорожье.
 Сахалинская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Сахалинская улица — улица в Алма-Ате.